Сезон 1902/1903 стал для ФК «Милан» 4-м в Чемпионате Италии. В этом сезоне президент "Милана" Эдвардс сделал историческое заявление: "Зеленый свет итальянцам!" Из-за данного решения клуб покинул ряд лидеров. Неприкасаемым легионером оставался только Герберт Килпин.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Чемпионат Италии

Примечания